Фёдор Арте́мьевич Боро́вский (1746—1805) — русский военный деятель, генерал-майор.

Военная деятельность 
Родился в 1746 году. В службе с 1758. Служил по армейской кавалерии. Боевой генерал, сподвижник А. В. Суворова, М. И. Кутузова и Н. В. Репнина. В конце 1760-х — адъютант в полку желтых гусар. В 1768 участвовал в работе Комиссии о сочинении проекта Нового Уложения в качестве представителя дворянства Новороссийской губернии. С 1796 шеф Гусарского своего имени полка, стоявшего под Могилёвом. Участник польской кампании 1792—1794. В 1797 по ложному доносу привлечен к суду, вследствие чего подал в отставку. В марте 1798 арестован, но 1 октября того же года оправдан по приговору особой комиссии. Находясь в отставке, по именному указу Павла I получил позволение носить мундир.

Звания 
 В службе с 1758
 Премьер-майор с 1771
 подполковник с 1781
 полковник с 1788
 бригадир с 1793
 генерал-майор с 1795
 С 1796 шеф полка
 С марта 1798 в отставке

Награды 
 Орден Св. Георгия 4-й ст. (18.03.1792)
 Орден Св. Владимира 3-й ст. (28.06.1792)

Примечания 

Участники Русско-польской войны 1792 года
Генерал-майоры (Российская империя)